Réveil steht für
Réveil, eine Erweckungsbewegung im französischen Raum
Réveil Démocratique des Masses, Partei in Burkina Faso
Église de réveil, Pfingstkirche der Demokratischen Republik Kongo
 Réveil, (französisch), für Wecken, das militärische Wecken bei Tagesanbruch mit Trommel, Horn- oder Trompetensignal

Siehe auch
Reveille